Gurgan steht für

 Gorgan
 Hyrkanien

Siehe auch
 Gürgən-Pirallahı